Pure kan have flere betydninger:
 Pure – tillægsord: fuldstændig; uden forbehold
 Puré er en masse af findelte eller mosede grøntsager eller frugter
 Pure er navnet på et computerspil fra 2008

Referencer